1. etape af Giro d'Italia 2022 var en 195 km lang , som blev kørt den 6. maj 2022 med start i  og mål i  i Ungarn.

Hollandske Mathieu van der Poel fra  vandt etapen, og kom i løbets lyserøde førertrøje.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

01
Cykelløb i Ungarn